Life on Mars puede referirse a:

 Life on Mars? (1971), sencillo del cantante David Bowie;
 Life on Mars (2006), serie de televisión de la cadena británica BBC;
 Life on Mars (2008), serie de televisión de la cadena estadounidense ABC.